

Боярка — село, Буландинський район, Акмолинська область

Боярка — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Боярка — присілок, Зарічний міський округ, Свердловська область

Боярка — місто, Київська область, Києво-Святошинський район
 Боярка — село, Одеська область, Подільський район
 Боярка — село, Черкаська область, Лисянський район
 Боярка — річка в Київській та Черкаській областях, притока Гнилого Тікичу
 Боярка — річка в Житомирській області, ліва притока Гуйви
 Боярка — річка в Житомирській області, ліва притока Олешні
 Боярка — річка в Черкаській області, права притока Чумгака
 Боярка — залізнична станція Південно-Західної залізниці
 Боярка — місцевість у Рівному
 Боярка — вулиця у Рівному
 Боярка — провулок у Рівному

Примітки